La Thuile kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 La Thuile, Savoie, kommun, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Italien 

 La Thuile, kommun, Aostadalen,